Пощальонът винаги звъни два пъти може да се отнася за:

 Пощальонът винаги звъни два пъти - роман от 1934 г. на американския писател Джеймс Кейн.
 Пощальонът винаги звъни два пъти - игрален филм, САЩ, 1946 г., режисьор: Тей Гарнет.
 Пощальонът винаги звъни два пъти - игрален филм, САЩ, 1981 г.режисьор: Боб Рафълсън.
 Пощальонът винаги звъни два пъти – опера от 1982 г.